Балансовая стоимость компании или нетто-стоимость компании (Book value или Carrying value) — это суммарные активы компании за вычетом нематериальных активов и обязательств, как они показаны на балансе компании, т.е. по исторической стоимости.
Балансовая стоимость компании обычно отличается от её рыночной стоимости.

См. также 
 Цена / балансовая стоимость

Литература 
 

Бухгалтерский учёт
Фундаментальный анализ
Финансовые показатели